Il singolare femminile del torneo di tennis Wellington Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Leila Meskhi che ha battuto in finale Andrea Strnadová 3–6, 7–6(3), 6–2.

Teste di serie 

 Leila Meskhi (campionessa)
 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)
 Sabine Hack (quarti di finale)

 Larisa Neiland (primo turno)
 Emanuela Zardo (primo turno)
 Claudia Porwik (primo turno)
 Csilla Bartos (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1991